Severni belogrudi jež (lat. -{Erinaceus roumanicus}-) je vrsta ježeva iz razreda sisara.

Može narasti od 225 do 275 mm u dužinu i težiti 400 do 1100 g, a vrlo je sličan po izgledu belogrudom i evropskom ježu. Ima vidno svetlije grudi u odnosu na njih.

Ova vrsta je rasprostranjena u istočnoj Evropi. Obim preklapanja s evropskim ježem nalazi se zapadno od Poljske do Jadranskog mora. Na istoku se širi do oko Kaspijskog jezera i Oba.

Podvrste 
 -{Erinaceus roumanicus roumanicus}-
-{Erinaceus roumanicus bolkayi}-
-{Erinaceus roumanicus drozdovskii}-
-{Erinaceus roumanicus nesiotes}-
-{Erinaceus roumanicus pallidus}-

Reference 

Јежеви